Fusible signifie « qui peut fondre » : voir Fusion (physique).

Fusible désigne aussi :
 En électricité, un fusible est un organe de sécurité, son rôle est d'interrompre le courant électrique dans le  circuit électrique en cas de défaut.
 En mécanique, un fusible est une pièce qui rompt, empêchant la transmission d'un effort mécanique trop important. Les clavettes peuvent ainsi faire fonction de limiteur de couple fusible. 
 Par extension et dans certains jargons, dans une organisation un fusible est une personne désignée responsable d'une erreur pour protéger le reste du groupe  .

 Un fusible est un organe de visualisation utilisé exclusivement pour certaines catégories de colliers de serrage.
 En mathématiques, l'ensemble des nombres fusibles est un nombre associé au problème de combustion de mèche.

Voir aussi